Browder peut faire référence à :

Personnalités 

 ,
 Ben Browder,
 Bill Browder,
 Dustin Browder, personnalité de Blizzard Entertainment,
 Earl Browder, personnalité politique américaine,
 Felix Browder,
 ,
 ,
 Kalief Browder,
 ,
 William Browder.

Lieu 

 , une localité du comté de Muhlenberg, aux États-Unis.